Frashëri kan avse:

 Abdyl Frashëri
 Naim Frashëri
 Naim Frashëri (skådespelare)
 Sami Frashëri
 Midhat Frashëri

Geografi
 Frashëri (ort) – en ort i Albanien,